Cabeza la Vaca kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabeza la Vaca (kommunhuvudort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Cabeza la Vaca (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar